Abt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Abt
 Daniel Abt
 Franz Abt

Se även 
 ABT